Коста (, браз.-, , ) — у більшості романських мов означає берег.

Прізвище 

Прізвище Коста поширене в італійській, іспанській та португальській мовах, а також серед нащадків емігрантів з цих країн (наприклад, в США)
 Альберт Коста — іспанський тенісист.
 Альдо Коста (1961) — італійський автомобільний інженер.
 Данні да Коста (1993) — німецький футболіст, захисник.
 Джонні Коста (1922 — 1996) — американський джазмен і піаніст-віртуоз.
 Дієго Коста (1988) — іспанський футболіст бразильського походження, нападник.
 Дуглас Коста (1990) — бразильський футболіст, півзахисник.
 Едуардо Коста (1982) — бразильський футболіст, півзахисник.
 Імре Коста (1905 — ?) — угорський футболіст, нападник.
 Лоренцо Коста (1460 — 1535) — італійський художник доби Відродження.
 Стефан Да Коста (1989) — французький хокеїст, нападник.
 Леонардо Алейшо да Коста (1984) — бразильський футболіст, нападник.
 Марсело Гонсалвес Коста Лопес (1966) — бразильський футболіст, захисник.
 Алекс Родріго Діас да Коста (1982) — бразильський футболіст, захисник.
 Гільєрме Коста Маркес (1991) — бразильський футболіст, півзахисник.
 Данте Бонфім Коста Сантус (1983) — бразильський футболіст, захисник.
 Артур да Коста-і-Сілва (1902 — 1969) — бразильський військовий і державний діяч, маршал, президент країни у 1967—1969 роках.
 Марсело Насіменто да Коста (1984) — бразильський та болгарський футболіст.
 Алан Озоріо да Коста Сілва (1979) — бразильський футболіст, нападник.

 Коста Ніна (Ніна Олександрівна Костарєва) ( 1941) — радянська естрадна співачка (меццо-сопрано).

Географія 

 Коста  — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.
 
 
 
 Коста — пустеля у Перу

Див. також 
 Кости — село у Болгарії.
 Муніципалітети Італії